D11, D-11 ou D.XI peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Albatros D.XI, un avion de chasse allemand ;
 , un destroyer de la Royal Australian Navy ;
 , un destroyer de la Royal Navy ;
 , un destroyer de la marine argentine;
 D-11, un prototype de char léger soviétique.

Médecine 
 Classe ATC D11, un sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 Jodel D11, un avion monoplan monomoteur français.

Routes

   dans certains départements, en France ;
  Autoroute tchèque D11 reliant Prague à la frontière polonaise.

Transports en commun
 Ligne D11, une ligne de  navette fluviale à Budapest.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
Sigle de 3 caractères
